Een puistje of andere, gelijksoortige huidaandoening
 pukkel (tas), een robuuste en compacte tas met schouderriem
 Pukkels (strip) - een van oorsprong Amerikaanse strip over pubers